O Centro de Inclusão e Alfabetização Digital (CIAD) tem como objetivo de garantir o acesso de computadores e internet para pessoas com condições financeiras reduzidos, além de oferecer cursos às comunidades para garantir a Inclusão digital. Também pretende favorecer o acesso a informação e ao conhecimento em meio eletrônico com fins pedagógicos, educativos, de gestão, de pesquisa e de geração de emprego e renda.

Caxias do Sul tem 14 CIADs localizados especialmente no interior do município, nos seus distritos e bairros afastados do centro: Criúva, Vila Seca, Vila Oliva, Santa Lúcia do Piaí, Fazenda Souza, Vila Cristina, Galópolis, Forqueta, Desvio Rizzo, Ana Rech, Santa Fé, São Victor Cohab, Charqueadas e São Vicente.

Os trabalhos do "CIAD" se divide em duas propostas: uma que é a Inclusão Digital, para Oferecer acesso à comunidade através do uso de computadores e da Internet a informação digital. As pessoas podem digitar seus trabalhos, ler seus e-mails, fazer pesquisas entre outras atividades relevantes ao seu desenvolvimento e seu segundo e último objetivo a "Alfabetização Digital", que é participar de cursos de informática oferecidos por profissionais capacitados pela Prefeitura da cidade respectivamente. Os cursos devem atender as necessidades de cada região bem como as solicitações feitas. Cada "CIAD" tem autonomia para organizar sua agenda de cursos a partir das possibilidades de horários e pessoal.

Inclusão digital
Educação em Caxias do Sul